Ermengarda de Anjou, puede referirse a cualquiera de las siguientes mujeres:

Ermengarda-Gerberga de Anjou, Duquesa de Bretaña (952-992), hija de Godofredo I de Anjou y Adela de Meaux
Ermengarda de Anjou, duquesa de Borgoña (c.1018–1076), hija de Fulco III de Anjou e Hildegarda de Sundgau.
Ermengarda de Anjou, duquesa de Bretaña (c.1067-1146), hija de Fulco IV de Anjou e Hildegarde de Beaugency.